Horváth László
 Horváth László (1896–1944) színész, rendező
 Horváth László (1901–1981) válogatott labdarúgó
 Horváth László (1906–1975) operaénekes (bariton)
 Horváth László (1921–1990) Kossuth-díjas gépészmérnök, közgazdász
 Horváth László (1923–2022) állatorvos, országgyűlési képviselő
 Horváth László (1926–2000) erdőmérnök
 Horváth László (1928–2019) labdarúgó (Bp. Textiles, Pécsi Lokomotív, Pécsi Dózsa)
 Horváth László (1930) vízilabdázó, edző
 Horváth László (1931) újságíró, szerkesztő
 Horváth László (1935) agrármérnök, öntözéses szakmérnök
 Horváth László (1939) építész (UVATERV)
 Horváth László (1940) hidrobiológus
 Horváth László (1941) Munkácsy Mihály-díjas porcelántervező iparművész
 Horváth László (1943–1988) Jászai Mari-díjas színész
 Horváth László (1944) labdarúgó (FTC)
 Horváth László (1945–2022) klarinétművész
 Horváth László (1945–2015) régész
 Horváth László (1946) olimpiai ezüstérmes öttusázó
 Horváth László (1949) erdélyi fotográfus
 Horváth László (1948) vitorlázó
 Horváth László (1951) szobrász
 Horváth László (1953–2014) labdarúgó (Rába ETO)
 Horváth László (1954–2017) újságíró, szerkesztő, könyv- és lapkiadó
 Horváth László (1962) politikus, országgyűlési képviselő
 Horváth László (1966–2017) labdarúgó, csatár (Békéscsaba, Vác)
 Horváth László (1972–2018) színész (Soproni Petőfi Színház)
 Horváth László (1986) labdarúgó, középpályás
 Horváth László (1988) labdarúgó, kapus

hasonló nevűek
 Horváth László Attila (1963) színész
 Gy. Horváth László (1950) műfordító, esszéista
 J. Horváth László (1897–1974) mezőgazdász
 P. Horváth László (1930-) író, költő, drámaíró

Jegyzetek